A Fed Cup de  1986 foi a 24º edição do torneio de tênis feminino mais importante por nações, 32 equipes participaram do Grupo Mundial, com os Estados Unidos ganhando na final da Checoslováquia.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1986 no tênis